Lochu est un nom de famille français notamment porté par :
 René Lochu (1899-1989), ouvrier tailleur, militant syndicaliste et anarchiste français ;
 Claude-Max Lochu (* 1951), artiste contemporain, peintre et dessinateur français ;
 Justin Lochu (* 1995), gardien de rink hockey français ;
 Éric Lochu, pianiste, compositeur, musicien contemporain français.

Notes et références 

Patronyme français

de:Lochu
en:Lochu